D'acord amb la mitologia grega, Peó (en grec antic Παιών) va ser un heroi, fill d'Endimió, rei de l'Èlide. Era germà d'Etol i Epeu. La seva mare era una nimfa, o potser Cròmia, filla d'Itonos.

Va emigrar de la Cària avergonyit, expulsat pel seu germà Epeu, quan aquest va guanyar la cursa que el va convertir en rei de l'Èlide, i s'instal·là a la terra que en record seu s'anomenà Peònia.

Referències 

Herois de la mitologia grega